Grangetta ima više značenja:
 Grangetta, Cuneo
 Grangetta, Torino